Константи́н Алекса́ндрович Бару́лин (род. , Караганда) — российский хоккеист, вратарь клуба «Бурос». Заслуженный мастер спорта России (2012). Назван лучшим вратарем КХЛ сезона 2010/11.

Карьера 
 Воспитанник казахстанской школы хоккея.
 2001—2002 и 2004—2005 — первый профессиональный клуб — «Газовик» (Тюмень)
 2002 год — серебряный призёр чемпионата мира по хоккею среди юниоров
 2003 год — чемпион мира по хоккею среди молодёжных команд
 2003 год — выбран на драфте НХЛ клубом «Сент-Луис Блюз» (3-й раунд, под общим номером 84)
 2003—2004 — СКА, СКА-2 Санкт-Петербург
 2005—2006 — «Спартак» Москва
 2006—2007 и 2007—2008 — «Химик» Московская область (г. Мытищи)
 2007—2008 — победитель турнира первой лиги в дивизионе «Запад» в составе команды «Химик-2» Московская область
 2007 год — бронзовый призёр чемпионата мира по хоккею 2007
 2008—2010 — ХК ЦСКА
 2010 год — игрок «Атланта»
 Самый ценный игрок плей-офф КХЛ в сезоне 2010—2011
 Вратарь сборной России на чемпионате мира в 2011 году. В полуфинальном матче с Финляндией игрок финской команды Микаэль Гранлунд забил гол в ворота Барулина в стиле лакросс. В СМИ этот гол назывался лучшим в истории чемпионата мира. Через неделю после турнира в Финляндии вышла почтовая марка, изображающая момент гола.
 Шестикратный участник матча звёзд КХЛ (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019)
 2011 год — Лучший вратарь Кубка Карьяла и лучший вратарь КХЛ по итогам опроса главных тренеров клубов КХЛ
 2012 год — игрок «Ак Барса».
 2014 год — обменян в «Авангард» на Сергея Костицына.
 В 2015 вратарь перешел в «Сочи».
 В 2019 вратарь перешел в «Нефтехимик».
 В 2021 «Нефтехимик» расторг контракт по обоюдному согласию.

Семья 
Жена Наталья Барулина с 2007 года художественный руководитель группы поддержки ХК «Атлант» Московская область, по образованию — фитнес-тренер.  Сын Ян, назван в честь вратаря Яна Лашака.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания

Ссылки 
 Константин Барулин для сайта «Олимпийский Парк Онлайн» «Мы выходим на каждый матч с настроем на победу» 

Хоккеисты России
Хоккейные вратари
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Сочи»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Бурос»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой